(478) Тергест () — астероид главного пояса, принадлежащий к светлому спектральному классу L. Он был открыт 21 сентября 1901 года итальянским астрономом Луиджи Карнера в обсерватории Хайдельберг и назван в честь латинского названия итальянского города Триест.

См. также 
 Список астероидов (401—500)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 40 до 100 км
Астероиды, названные в честь городов